Федотов — російське прізвище.

Відомі носії:

Чоловіки 
 Федотов Андрій Вікторович
 Федотов Андрій Євгенович — український музикант та радіоведучий.
 Федотов Анатолій Іванович (1937—1985) — радянський футболіст.
 Федотов Віталій Андрійович — український футболіст.
 Федотов Володимир Григорович — радянський футболіст.
 Федотов Володимир Іванович — радянський і український оперний співак (лірико-драматичний тенор), педагог. Народний артист України (1993).
 Федотов Георгій Петрович (1886—1951) — російський філософ, історик, публіцист.
 Федотов Григорій Іванович (1916—1957) — радянський футболіст. Заслужений майстер спорту СРСР (1940).
 Федотов Михайло Іванович — російський поет.
 Федотов Олександр Анатолійович — генерал-майор МВС України, кандидат юридичних наук.
 Федотов Павло Андрійович (1815—1852) — російський живописець і графік.
 Федотов Павло Васильович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Федотов-Чеховський Олександр Олексійович (1806—1892) — юрист, історик, архівознавець, археограф.

Жінки 
 Федотова
Російські прізвища